ESEA steht für:
 Ecological Society of Eastern Africa
 Elementary and Secondary Education Act, US-amerikanisches Gesetz von 1965, siehe Lernmittelfreiheit
 Eurocopter South East Asia, vorheriger Name der Airbus Helicopters South East Asia
 Euroseas Ltd. (NASDAQ-Kürzel), griechische Reederei
 E-Sports Entertainment Association, Veranstalter eines E-Sport-Ligasystems

Siehe auch:
 ESEAS

Esea